Ширли има више значења:
 Ширли
 Ширли (Њујорк)
 Ширли (Масачусетс)
 Ширли (Арканзас)
 Ширли (Индијана)